Příjmení Fux nosí více významných osobností:

 Johann Fux (1834–1882) – rakousko-uherský politik
 Johann Joseph Fux (1660–1741) – rakouský barokní hudební skladatel a osobnost barokní Evropy
 Petr Fux (1753–1831) – český houslista, instrumentalista, hudební pedagog a skladatel

Podobné příjmení 
 Fuksa
 Fuchs

Externí odkazy 
 

Německá příjmení